Paulsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Matthew J. Paulsen
 Ove Wilhelm Paulsen